Les Intrus, film français de Sergio Gobbi sorti en 1972 ;
 Les Intrus (Distant Cousins), film américain d'Andrew Lane sorti en 1993 ;
 Les Intrus (The Uninvited), film d'horreur américain réalisé par Charles et Thomas Guard en 2009. Il s'agit du remake du film sud-coréen Deux Sœurs réalisé par Kim Jee-woon et sorti en 2003.